Summer Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Summer Hill – geograficzna nazwa dzielnicy w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Summer Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Sandwell

Zobacz też:
 Summerhill